Rekha (Chennai, 10 oktober 1954) is een Indiaas actrice die voornamelijk in Hinditalige films speelt.

Biografie 
Rekha was als klein kind al te zien in de Telugu films Inti Guttu (1958) en Rangula Ratnam (1966). Om haar familie mee te helpen onderhouden stopte ze op dertienjarige leeftijd met school en ging ze werken als actrice. Haar filmdebuut in een hoofdrol maakte ze in de Kannada film Operation Jackpot Nalli C.I.D 999 (1969). Ze vertrok naar Mumbai om te acteren in Hinditalige films.

Haar eerste Hinditalige film was Anjana Safar (1969). Ze werd overgehaald om te zoenen met haar tegenspeler, zodat de film aantrekkelijk zou zijn voor het buitenland. De film kwam destijds niet door de filmkeuring. Anjana Safar werd in 1979 alsnog uitgebracht onder de titel Do Shikaari.

Haar Hinditalige debuut werd de film Sawan Bhadon (1970), die een hit werd en haar in een keer een ster maakte.

Rekha heeft in zestig jaar tijd in ongeveer 190 films een rol vertolkt.

Films

Externe link 
 

Indiaas acteur